Staffler ist der Familienname folgender Personen:

 Hanspeter Staffler (* 1966), italienischer Beamter und Politiker aus Südtirol
 Johann Jakob Staffler (1783–1868), österreichischer Topograph und Geograph
 Josef Staffler (1846–1919), Tiroler Gastwirt und Erbauer der ersten Personenseilbahn in Mitteleuropa
 Katrin Staffler (* 1981), deutsche Politikerin (CSU)
 Richard Staffler (1880–1962), Tiroler Jurist und Heimatforscher

Siehe auch:
 Staeffler Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika